Campoo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares en Cantabria
 Comarca de Campoo-Los Valles
 Merindad de Campoo
 Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga
 Campoo de Enmedio
 Campoo de Yuso
 Hermandad de Campoo de Suso
 Estación de esquí de Alto Campoo

Lugares en Castilla y León
 Aguilar de Campoo

Títulos nobiliarios
 Marquesado de Aguilar de Campoo
 Marquesado de Campoo